Alsfeld (plaats), een plaats in het district Vogelsbergkreis in de Duitse deelstaat Hessen
 Landkreis Alsfeld, een voormalig district in de Duitse deelstaat Hessen